Bruère ist der Familienname folgender Personen:

 André Bruère (1880–1943), französischer Diplomat
 Guillaume Bruère (* 1976), französischer Künstler
 Richard Treat Bruère (1907–1992), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Bruyère